ABC är ett samlingsalbum av Anna Book, släppt 26 april 2006.

Låtlista
ABC
Killsnack
Det finns en morgondag
Det bor en ängel i min själ
Sommarlek
Jag tror min mamma förstår
Boomerang
Livet går vidare
Galen i dig
Ge mig en chans
Runt runt
John

Källor

Fotnoter

Album av Anna Book
Samlingsalbum 2006
Svenska samlingsalbum
Svenskspråkiga samlingsalbum